Аблей — топоним на Среднем Урале.

 Аблей — река, приток Тагила.
 Аблей — гора хребта Весёлые горы.